

Informatica 
 System z9 – mainframe della IBM

Altro 
 Z9 Wolfgang Zenker – cacciatorpediniere tedesco della classe Zerstörer 1934 A